Wielobój indywidualny kobiet w gimnastyce artystycznej podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 odbył się między 9 a 11 sierpnia w hali Wembley Arena.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Wyniki:

Finał 
Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012